Schertzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schertzinger (1787–1864), deutscher Uhrmacher und Mitbegründer von Sarata
 Victor Schertzinger (1890–1941), US-amerikanischer Filmregisseur und Komponist

Siehe auch:
 Scherzinger